Saint Thierry peut désigner :
 Thierry du Mont d'Hor, fêté le  juillet ;
 Thierry, un homme d’Église et évêque d'Orléans du .